Darl steht für:
 Darl (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Haus Darl, Adelssitz in Gelsenkirchen-Erle, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Daal
 Dael
 Dahl
 Dal
 Dall
 Dhal
 Haus Dahl
 Im Dahl